Kržava (Pljevlja), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Pljevlja
 Kržava (Krupanj), een plaats in de Servische gemeente Krupanj